Patrick Paauwe ('t Harde, 27 de Dezembro, 1975) é um futebolista dos Países Baixos.

Carreira 

 1993-94 :  PSV Eindhoven
 1994-95 :  PSV Eindhoven
 1995-96 :  De Graafschap
 1996-97 :  Fortuna Sittard
 1997-98 :  Fortuna Sittard
 1998-99 :  Feyenoord
 1999-00 :  Feyenoord
 2000-01 :  Feyenoord
 2001-02 :  Feyenoord
 2002-03 :  Feyenoord
 2003-04 :  Feyenoord
 2004-05 :  Feyenoord
 2005-06 :  Feyenoord
 2006-07 :  Valenciennes

Nascidos em 1975
Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do PSV Eindhoven
Futebolistas do De Graafschap
Futebolistas do Fortuna Sittard
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Futebolistas do Borussia Mönchengladbach
Futebolistas do VVV-Venlo
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol